Das Wort Criterion bezeichnet

 ein Entwicklungsstudio für Computerspiele, siehe Criterion Games
 eine Reihe von DVD-Filmen, siehe The Criterion Collection
 eine 1922 von T. S. Eliot gegründete Zeitschrift, siehe The Criterion
 Criterion Hotel (Oamaru), Baudenkmal im neuseeländischen Oamaru
 Criterion Hotel (Timaru), Baudenkmal im neuseeländischen Timaru
 Criterion (Zeitschrift), katalanische Zeitschrift über Philosophie

Siehe auch:
 Kriterium